Sohmer steht für:

 Sohmer Piano Building, ein Hochhaus im Stadtteil Manhattan in New York City
 Sohmer & Co., eine ehemalige amerikanische Pianomanufaktur

Sohmer ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Sohmer (* 1975), deutscher Fernsehjournalist und Sportkommentator
 William Sohmer (1852–1929), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Somer